Оле́г Давы́дов:
 Давыдов, Олег Александрович (в монашестве Дамиан; род. 1959) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Давыдов, Олег Анатольевич (род. 1971) — российский хоккеист и хоккейный тренер.
 Давыдов, Олег Викторович (1952—2017) — русский публицист, писатель, редактор.
 Давыдов, Олег Дмитриевич (род. 1940) — российский государственный деятель.
 Давыдов, Олег Олегович (род. 1982) — украинский футболист, защитник.